

Giornalismo 
 L'Arena – quotidiano di Verona e provincia
 L'Arena di Pola – periodico nato a Pola, ora in Croazia, nel 1945

Televisione 
 L'Arena – programma televisivo italiano in onda su Rai1 dal 2013